Советский сельский округ

Белгородская область 

 Советский сельский округ Алексеевского района (до 2008 года)

Кировская область 

 Советский сельский округ Фалёнского района (до 2009 года)

Краснодарский край 

 Советский сельский округ Новокубанского района

Сахалинская область 

 Советский сельский округ Долинского района (упразднён)

Северная Осетия 

 Советский сельский округ Ирафского района